Dalian Shide (Förenklad kinesiska: 大连实德), även kända som Dalian Haichang International Football Team Shide FC (Förenklad kinesiska: 大连海昌国际) och det tidigare namnet Dalian Wanda (Förenklad kinesiska: 大连万达), är en kinesisk fotbollsklubb som spelar i Chinese Super League. Klubben ägs av Shide Group. Herrlaget spelar på Jinzhou Stadium i Dalian, Kina som tar 31 000 åskådare och deras tränare är Nelo Vingada. Klubben har varit i final i AFC Champions League och Asiatiska cupvinnarcupen.

Resultat 
Korrekt per slutet av säsongen 2011

Ligaresultat

1 flyttades inte upp

Resultat i FA-cupen

Resultat i CSL-cupen

Resultat i Asien

Resultat i östra Asien

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats
Sinosoc

Fotbollsklubbar i Kina
Sportklubbar bildade 1983
WP:Projekt Kina